Peter Gojowczyk era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al secondo turno da Kei Nishikori.

Gilles Simon ha sconfitto in finale Matthias Bachinger con il punteggio di 7-62, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Kei Nishikori (semifinale)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Lucas Pouille (ritirato)
  Richard Gasquet (quarti di finale)

  Nikoloz Basilashvili (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Filip Krajinović (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (ritirato)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (finale)
  Bernard Tomić (primo turno)

  Constant Lestienne (secondo turno)
  Kenny de Schepper (primo turno)

Lucky loser 

  Yannick Maden (quarti di finale)

  Grégoire Barrère (secondo turno)

Wildcard 

  Quentin Halys (primo turno)
  Ugo Humbert (secondo turno)

  Corentin Moutet (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2018